Atlético, colectivo artístico mexicano activo entre 1998 y 2003 en la Ciudad de México.

En sus proyectos experimentaban con lenguajes del arte, la comunicación y estrategias de consumo ironizando sobre la producción formal del arte. Hacían un juego con las identidades de los miembros que creaba un entorno privado que les permitía esconderse en la colectividad y generar un concepto de obra común, críptica y de muchas capas.

El epicentro de las piezas era generado desde la fiesta como momento catalizador del proceso creativo, jugando con los mecanismos del arte efímero y el registro. Varios de sus proyectos, como Sarajevo Nights, eran generados a partir del archivo recopilado durante las noches de fiesta y posteriormente conceptualizados y nombrados como proyectos. Uno de los elementos centrales que cohesionaba la actividad era la amistad de los miembros y la relación fraterna que generaron en muy poco tiempo.

La amplitud de los mecanismos y soluciones técnicas que usaban jugaba con las estrategias de difusión masiva y extendía la posibilidad de la pieza de arte al múltiple y al producto de consumo.

Las primeras piezas que realizaron fueron una serie de postales enviadas por correo electrónico con fotos de los miembros y frases chuscas o irónicas sobre sus personajes privados, después continuaron esta práctica con stickers que distribuían repentinamente.

El colectivo produjo en muy poco tiempo una serie de piezas y exposiciones que cohesionaron la propuesta formal del proyecto. Después fueron invitados a participar en proyectos, exposición y colaboración en museos y galerías de México y otros países, entre ellos: España, Portugal, Holanda, Uruguay entre otros. También tuvieron una serie de colaboraciones en medios editoriales. Un proyecto lateral del colectivo fue el Atlérico Sound Sistem, un repertorio de música con el que amenizaban fiestas y eventos, haciendo sets eclécticos de pop 80's, electro y funk.

El colectivo tuvo una etapa muy productiva a principios de los 2000 y luego se retrajo a pequeñas colaboraciones e intervenciones esporádicas.

Recientemente donaron el archivo de sus piezas y registros al Centro de Documentación Arkheia, del Museo Universitario Arte Contemporáneo (UNAM)

Historia

Miembros 
Sus miembros fueron: Balam Bartolomé, Dulce Chacón (ilustradora), Bernardo Hernández, Antar Kuri, Heráclito López, Juan Carlos Matus, Nicolás Pradilla, Adriana Riquer Diego Teo ) y Rogelio Vázquez 

Todos graduados de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, ahora Facultad de Artes y Diseño.

Proyectos 
Hardcorenerdaction

Operación Cabeza

Sarajevo Nights

Exposiciones

Individuales 

 Centro de Arte EGO, una colaboración con Carmen Cantón, Centro Cultural de España, Cd. de México. (2003)
 Carissimo Preciado, Unodosiete espacio cultural, Cd. de México. (2000)
 La Atmósfera Deseada, casa particular, Cd. de México. (1999)
 Cacahuates de a montón, Talleres del Atlético, Xochimilco - México (1998)

Colectivas 

 BRG2002: 2º Festival Internacional de arte multimedia y música electrónica, Braga - Portugal (2002) - Como Atletico sound sister
 10 Bienal de Fotografía, Centro de la Imagen, Cd. de México (2002) - Con la serie "Sarajevo Nights"
 Party (dentro de la Segunda jornada de nivelación del Oxígeno), X Teresa Arte Actual, Cd. de  México (2001)
 Las molestias son temporales, las mejoras permanentes, Museo de arte Carrillo Gil, Cd. de México (2001)
 Fame, Centro Municipal de exposiciones Subte, Montevideo – Uruguay (2001)
 Pinchar (en colaboración con MC Kickass-o), X Teresa Arte Actual, Cd. de  México (2001)
 Wij Zijn God, Niggendijker Gallery, Groningen – Holanda (2001)
 Territorio Bambi, Fundación Engelman Ost, Montevideo – Uruguay (2001)
 01-800-TV-MEX, Museo de arte Carrillo Gil, Cd. de México. (2000)
 Patetique, (edición de 5 CD interactivos), FIAC 2000, stand Galería BF-15,  París – Francia (2000)
 El Arte envilece, el ocio es concepto, ENAP, Cd. de México (2000)
 Smorgasbord, Centro Cultural Citlaltépetl, Cd. de México (2000)
 Buen Arte, Mal Arte, ENAP, Cd. de México (1999)

Proyectos editoriales 
El colectivo realizó trabajos de diseño editorial para revistas como: At-Syber (México), B-Guided (España), Vochomanía (México), Raro (España). Su trabajo ha sido reseñado en las siguientes publicaciones: Celeste (México), Proceso (México) Punto H y Neo 2 (España).

Han participado en diversas conferencias sobre colectivos en la Cd. de México.

Referentes

Enlaces 
Catálogo de la X Bienal de Fotografía 2002: Bienales 1982-1999

Consulta de registro de la web www.atletico.com.mx en archiv.org

Web de Dulce Chacón

Música de Juan Carlos Matus (Yodex)